Raul Cristian Săraru (n. Raul Cristian Săraru, 18 octombrie 1973 în Satu Mare) este fost actor XXX, regizor și producător, care și-a făcut debutul în cinematografia XXX la vârsta de 20 de ani, în Budapesta și a jucat în peste 50 de astfel de producții europene și americane. Ulterior, a devenit unul dintre cei mai apreciați regizori și producători de filme pe plan internațional, câștigând 7 premii AVN, 4 premii Venus Award și nenumărate alte distincții internaționale. ELINE Award 2008 

În 2014 viața lui Raul a luat o întorsătură dramatică. Trecând printr-o perioadă dificilă în viața personală, din cauza îmbolnăvirii de cancer a unei persoane foarte apropriate. În această perioadă, Raul a luat decizia să se implice activ în lupta împotriva cancerului, cercetând zilnic toate posibilitățile de ameliorare a efectelor acestei boli nemiloase. 

Astfel, în vara anului 2016, Raul semnează primul parteneriat în acest sens, cu unul dintre procesatorii din industria de produse din Cannabis medical. Această alegere a fost făcută pe baza convingerii personale că natura reprezinta sursa de ameliorare și vindecare a nenumăratelor afecțiuni pe care un om le poate avea pe parcursul vieții. În același timp, sunt binecunoscute studiile efectuate de cercetătorii în domeniu, referitoare la efectele si beneficiile acestei plante în cadrul tratamentului impotriva cancerului, punându-se accentul, în primul rând, pe întărirea sistemului imunitar cu ajutorul produselor CBD.

2021 este anul în care Raul Săraru și start-up său, Sararu Pharma dorește să înceapă cultivarea acestei plante miraculoase, în cadrul fermei de la Focșani, în ciuda tuturor restricțiilor și blocajelor pe care pandemia de Coronavirus le-a provocat.

Cariera 
Raul Cristian a intrat în industria filmelor pentru adulți ca actor, filmând prima scenă când avea 20 de ani la Budapesta, Ungaria. Ca actor a apărut în peste 50 de filme europene sau americane. În 2000, Raul Cristian a dezvoltat Floyd-Agency, o agenție europeană de talent pornografic și a semnat contracte pentru producția de materiale pentru adulți, în scopul difuzării lor pe internet. Între 2003 și 2009, Floyd-Agency a produs tot conținutul Perfect Gonzo. Între 2003 și 2006, Divizia de producție a Agenției Floyd a filmat peste 2000 de scene pentru Perfect Gonzo și 12 titluri pentru Anabolic și Diabolic. Floyd-Agency a produs peste 400 de scene pe an.

În 2007, audiența producțiilor lui Raul a atras atenția proprietarului Evil Angel, John Stagliano Raul Cristian Filme Evil Angel - care a devenit rapid fan. Ca urmare, DVD-urile lui Raul, produse de compania sa Cruel Media Cruel Media FIlme, intră pe piața Statelor Unite prin Evil Angel Productions. Pentru că Evil Angel are politica „no creampie”, Jules Jordan Video a încheiat un acord cu Cruel Media pentru a distribui toate filmele ”All Internal”, o ofertă d e fotografii și unul dintre numele site-urilor web de Perfect Gonzo, pentru care au produs scene Raul Cristian Filme Jules Jordan . Până la sfârșitul anului 2007, Evil Angel a mediatizat pentru Cruel Media 4 titluri: ”Ass Traffic” Ass Traffic#2, ”Prime Cups” Prime Cups#1, ”Sperm Swap” Sperm Swap#1 și ”Tamed Teens” Tamed Teens#1.

În ianuarie 2008, la Premiile AVN din Las Vegas, producția ”All Internal” #5 a câștigat Premiul pentru Cea Mai Bună Lansare Internă Premiile AVN 2008 castigatori. În februarie 2008, Evil Angel semnează pentru cea de a cincea producție: ”My Evil Sluts”, o linie regizată de Clara G My Evil Sluts. De atunci, aceste titluri au fost transferate înapoi către canalele interne de difuzare ale Perfect Gonzo, iar noile lansări pe DVD-urile cu aceleași nume, au fost lansate periodic. După ”All Internal”, Jules Jordan Video semnează contractele și pentru următoarele producții: ”Give Me Pink” și ”Cum for Cover” - și acestea s-au întors ulterior la producător. Tot în februarie 2008, Raul lansează propriul program web, ”Cruel Bucks” în același timp cu primul lor site, acum defunct, Clara-G.com.

În octombrie 2008, la cea de-a 12-a ediție a Venus Berlin Awards, Cruel Media Productions a câștigat Premiul Erotixxx pentru Cel Mai Bun Debutant Internațional Cruel Media Erotixxx Awards.

În ianuarie 2009, la Premiile AVN din Las Vegas, Raul și Cruel Media Productions au avut 14 nominalizări (12 cu Evil Angel Productions și 2 cu Jules Jordan Video) și au câștigat trei premii: Cea mai bună serie străină pentru toate sexele (Ass Traffic), Cea mai bună internă Lansare (All Internal 7) și cea mai bună scenă sexuală într-o producție străină (Ass Traffic 3).

Ca parte a unui proiect mai mare, în martie 2009, Clara-G.com a fuzionat cu AssTitans.com în cadrul aceluiași program de webmaster SexAndCash.com.

La Premiile HOT D'OR 2009, Raul a fost nominalizat la "Meilleur Realisateur de Gonzo Europeen" (Cel mai bun regizor european Gonzo) cu titlul "Cum For Cover".

În octombrie 2009, la cea de-a 13-a ediție a Venus Berlin Awards, Cruel Media a câștigat premiul Erotixxx pentru cea mai bună producție a categoriei GONZO.

Raul și Cruel Media Productions au câștigat Premiul AVN 2010 pentru Cel Mai Bun Regizor (Non-Feature străin) pentru Ass Traffic 6 și Premiul AVN 2010 pentru Cea Mai Bună Versiune Internă cu All internal 9.

În martie 2010, Raul Cristian și Cruel Media Productions au lansat un site inovator denumit LiveGonzo.com, care prezintă cei mai buni actori și vedete din divertismentul pentru adulți, realizând scene de sex interactive în timp real. "Fără tăieturi, fără editare, doar sex brut, hardcore”. Raul spera că site-ul său va lupta cu site-urile de tub-uri, oferind imagini unice, netăiate și acces fără precedent la dialog interactiv cu regizori și producători cu audiență mare de conținut media pentru adulți.

În octombrie 2010, la cea de-a 14-a ediție a Venus Berlin Awards, Cruel Media a câștigat, din nou pentru al doilea an, Premiul Erotixxx pentru Cel Mai Bun Film din Categoria GONZO Cruel Media Erotixxx Awards..

În 2011, pentru al patrulea an consecutiv, Raul Cristian și Cruel Media Productions au câștigat Premiul AVN pentru Cea Mai Bună Versiune Internă cu seria ”All Internal”. '''Tot în 2011''', Raul a relansat primul site de sex live LiveGonzo.com. Site-ul prezintă în fiecare săptămână un nou spectacol live cu nume de top din XXX. 

Site-ul a reluat spectacole live în ianuarie la AVN Adult Entertainment Expo 2011,cu actrițele Jenna Presley, Lexi Swallow și Erik Everhard realizând o scenă POV pentru standul Pink Visual. De la filmarea inițială la AVN, site-ul a prezentat scene cu Diamond Foxxx, Erik Everhard, Jayden Jaymes, Ashli Orion, Alexis Texas și Ramon Nomar. 

Site-ul relansat oferă integrarea lor cu white label noilor potențiali parteneri care consideră că produsul este capabil să aducă o nouă valoare afacerii lor. De asemenea, au versiuni mobile ale LiveGonzo.com pentru produsele Apple, BlackBerry și Android și difuzează fiecare dintre spectacolele live pe telefoane iPhone, iPad, iPod, BlackBerry și Android. 

În octombrie 2013, la cea de-a 17-a ediție a Venus Berlin Awards, Cruel Media a câștigat pentru a treia oară consecutiv, premiul pentru cea mai bună producție GONZO, care acum a re-devenit Premiul Venus

Producatori porno români